Тихон Свиридович Жучков (1922—1987) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Тихон Жучков родился 4 июля 1922 года в селе Бахотец (ныне — Чаусский район Могилёвской области Белоруссии). Окончил семь классов школы и аэроклуб, работал токарем на авторемонтном заводе. В июне 1941 года Жучков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил Ейское военно-морское авиационное училище лётчиков, после чего служил в частях военно-морской авиации. Летал на самолётах «ЛаГГ-3», «Ла-5», «Ла-7».

К концу войны гвардии старший лейтенант Тихон Жучков был заместителем командира эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиаполка 1-й гвардейской истребительной авиадивизии ВВС Балтийского флота. За время своего участия в войне он совершил 257 боевых вылетов, принял участие в 37 воздушных боях, в которых сбил 14 вражеских самолётов лично и ещё 6 — в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» гвардии старший лейтенант Тихон Жучков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5079.

После окончания войны Жучков продолжил службу в Советской Армии. В 1947—1950 годах был лётчиком-испытателем ГК НИИ ВВС, испытывал ряд опытных двигателей на самолётах. С 1950 года вновь служил в строевых частях. В августе 1960 года в звании подполковника Жучков был уволен в запас. Проживал в Москве, работал диспетчером Центральной диспетчерской службы Гражданского воздушного флота. Скончался 9 марта 1987 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Военный лётчик 1-го класса. Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Герои войны. — Таллин, 1984.
 Герои Советского Союза — могилевчане. Минск, 1965.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Кунцевском кладбище
Военные лётчики 1-го класса